Ferrari GTB puede referirse a dos modelos de la marca Ferrari:

Ferrari 599 GTB Fiorano, deportivo fabricado por Ferrari desde 2006.
Ferrari 308 GTB, deportivo fabricado por Ferrari en la década de 1970 y 1980.